Den stora lögnen kan syfta på:

 Den stora lögnen (1941) – amerikansk film i regi av Edmund Goulding, med bland andra Bette Davis, originaltitel The Great Lie
 Den stora lögnen (1959) – amerikansk film i regi av Douglas Sirk, med bland andra Lana Turner, originaltitel Imitation of Life